Анджей Анквіч
 Анджей Белжецький
 Анджей Бобковський
 Анджей Богомолець
 Анджей Броніслав Грабовський
 Анджей Бурса
 Анджей Вайда
 Анджей Валігурський
 Анджей Грабовський
 Анджей Дуда
 Анджей Жечицький
 Анджей Жулавський
 Анджей Казімєж Потоцький
 Анджей Кремер
 Анджей Кшицький
 Анджей Леппер
 Анджей Лещинський (біскуп)
 Анджей Лещинський (брест-куявський воєвода)
 Анджей Максиміліан Фредро
 Анджей Менцвель
 Анджей Мокрський
 Анджей Мунк
 Анджей Неуважний
 Анджей Нікодемович
 Анджей Ніщицький
 Анджей Одровонж
 Анджей Пануфнік
 Анджей Потоцький (брацлавський воєвода)
 Анджей Потоцький (кальвініст)
 Анджей Потоцький (ротмістр)
 Анджей Прушинський
 Анджей Піліп'юк
 Анджей Сапковський
 Анджей Секула
 Анджей Стасюк
 Анджей Струг
 Анджей Сєраковський
 Анджей Тишкевич
 Анджей Фредро (старший)
 Анджей Фридецький
 Анджей Фрич Моджевський
 Анджей Фірлей (ковельський староста)
 Анджей Фірлей (сенатор)
 Анджей Ходецький
 Анджей Хцюк
 Анджей Шармах
 Анджей Щитко
 Анджей Яросик
 Анджей Ґоломб
 Анджей Ґолота

Див. також 
 Анджей Лещинський
 Анджей Тенчинський
 Анджей Фредро
 Єнджей